Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Rosie Casals e Pam Shriver 6–1, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Rosie Casals /  Pam Shriver (finale)

 Tracy Austin /  Ann Kiyomura (semifinali)
 Peanut Louie /  Marita Redondo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1981